Абрантес — многозначный термин.

Фамилия 
 Жан Андош Жюно, Герцог д’Абрантес (1771—1813) — французский дивизионный генерал, получивший герцогский титул от Наполеона за поход в Португалию.
 Лора Жюно, Герцогиня д’Абрантес (1784—1838) — корсиканка, жена генерала Жюно, автор многотомных мемуаров о наполеоновской эпохе, часто обвиняемых в излишней «бульварности», которые редактировал Оноре де Бальзак.

Топоним 
 Абрантес — устаревшее написание названия португальского города Абрантеш.